Cincinnati Reds
 Reds (Super Rugby)
 The Reds (zespół muzyczny)
 Reds (film z 1981)

Zobacz też 
 Redd’s